Marta Domachowska (Varsó, 1986. január 16. –) lengyel teniszezőnő, olimpikon.

Profi pályafutása 2001-ben kezdődött. Juniorként párosban a 2002-es Australian Openen, egyéniben a 2003-as Australian Openen az elődöntőbe jutott.

Grand Slam-tornákon a legjobb eredményét a 2008-as Australian Openen érte el, amikor a 4. körbe jutott, és ott kapott ki Venus Williamstől.

Legjobb egyéni világranglista-helyezését 2006. áprilisban érte el, amikor harminchetedik volt, párosban 2006. januárban a 62. helyen állt. Karrierje során párosban egy WTA-tornát nyert, míg egyéniben nyolc, párosban öt ITF-tornán végzett az élen.

2003–2010 között a lengyel Fed-kupa-csapat tagja volt. A 2008-as pekingi olimpián egyéniben és párosban is indulhatott.

2015. decemberben jelentette be a profi tenisztől való visszavonulását.

WTA-döntői

Egyéni

Elveszített döntői (3)

Páros

Győzelmei (1) 

* 2009-től megváltozott a tornák rendszere. Az egymás mellett azonos színnel jelölt tornatípusok között nincs teljes mértékű megfelelés.

Elveszített döntői (4)

ITF döntői

Egyéni (8–6)

Páros (5–5)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéniben

Év végi világranglista-helyezései

Források 
 
 
 
 Statisztikái és eredményei

További információk 
 Marta Domachowska hivatalos honlapja
 Profilja a Fed-kupa honlapján 

Lengyel teniszezők
Lengyel olimpikonok
Varsóiak
1986-ban született személyek
Élő személyek
Lengyel nők